Wakanda (fictief land), een fictief land uit Marvel Comics.
Een benaming van Wakan Tanka, een godheid van inheems-Amerikaanse volkeren.